Winsum (Friesland), een plaats in Friesland
Winsum (dorp in Groningen), een plaats in de gemeente Het Hogeland in de provincie Groningen
Winsum (gemeente), een voormalige gemeente in de provincie Groningen